Зета (zetta; симбол Z) је СИ префикс у СИ систему јединица који означава 1021 или 1 000 000 000 000 000 000 000.

Усвојен 1991. године, долази из француског sept, што значи седам, јер је једнак са 10007.

Постојао је лажни СИ префикс исте вредности, Hepa, који је незванично уведен неколико година пре проглашења зете. Очигледно је дошао из грчког ἑπτά, hepta, седам.

Види још
 СИ префикс
 бинарни префикс

Спољашње везе
 BIPM вебсајт

СИ префикси